Gösta Jacobsson kan syfta på:

Gösta Jacobsson i Mjölby (1895-1969), riksdagsledamot
Gösta Jacobsson (direktör) (1904-1989), riksdagsledamot (h)
Gösta Jacobsson (friidrottare) (1919-1976), långdistanslöpare